Capsule – gruppo musicale giapponese
 Capsule – film diretto da Andrew Martin del 2015
 Capsule Corp. – azienda immaginaria dell'universo di Dragon Ball

Pagine correlate 
 Capsula

Altri progetti